Peștera több település román neve:

 Pestera (románul: Peștera) falu Romániában, Brassó megyében
 Pestes (románul: Peștera) falu Romániában, Kolozs megyében
 Pestyere (románul: Peștera) falu Romániában, Hunyad megyében, Boica község része
 Zsupinyászuvölgy (románul: Peștera) falu Romániában, Hunyad megyében, Petrozsény város része
 Pestere (románul: Peștera) falu Romániában, Hunyad megyében, Felsőszálláspatak község része
 Körösbarlang (románul: Peștera) falu Romániában, Bihar megyében
 Krassóbarlang (románul: Peștera) falu Romániában, Krassó-Szörény megyében

 Peștera község Romániában, Constanța megyében

 Peshtera (románul: Peștera) város Bulgáriában, Pazardzsik megyében